

Presentación previa 
Karol Beck y Andrej Martin fueron los campeones defensores, sin embargo este último decidió no participar este año, y Beck defendió su título exitosamente junto a Michal Mertinak tras derrotar en la final a la pareja Konstantin Kravchuk / Denys Molchanov por 4–6, 7–5, [10–6].

Cabeza de serie 
  Dustin Brown /  Austin Krajicek (Semifinales)
  Henri Kontinen /  Andreas Siljeström (Primera ronda)
  Marcelo Demoliner /  Jaroslav Pospíšil (Primera ronda)
  Riccardo Ghedin /  Claudio Grassi (Semifinales)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro de dobles

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Bérgamo 2014